Die Toray Pan Pacific Open 1996 waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier in Tokio. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 30. Januar bis zum 4. Februar 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Shibuya